Kähler, Kaehler (Bajo alemán para Köhler, "carbonero"):
 Erich Kähler (1906-2000), matemático alemán.
 Karl Martin August Kähler (1835-1912), teólogo alemán.
 Variedad de Kähler, concepto matemático.